A Fontana Records é uma gravadora fundada na década de 1950, como uma subsidiária da holandesa Philips Records. Na sequência de uma limpeza de sua música, a Philips decidiu abandonar a Fontana Records em favor da Vertigo Records e Mercury Records. A gravadora volta, após a sua aquisição pela Polygram.

Em 1964, também foi fundado o Fontana EUA que foi distribuído pela Mercury Records. Alguns dos principais grupos publicado por Fontana naqueles anos em que colocaram os seus liderança individual em rankings são: Wayne Fontana & A Mindbenders, The Troggs, The New Vaudeville Band, e Steam. Em 1970, a Mercury interrompeu as atividades do currículo, em seguida, na década de 1980. A Fontana foi comprada pela Isolation Network em 2012. Atualmente, Fontana é uma divisão ativa da gravadora estadunidense INgrooves.

Artistas publicaram pela Fontana

1960 
Wayne Fontana and the Mindbenders
Anita Lindblom
Manfred Mann
The Merseybeats
The Pretty Things
New Vaudeville Band
Silkie
Millie Small
The Spencer Davis Group
The Troggs
Vanity Fare

1990 
Catherine Wheel
Ocean Colour Scene

2013 (relançamento) 
Brooke Hogan
Papoose

Gravadoras dos Países Baixos
Philips